Покора — різновид поваги

 Поко́ра — прізвище:
 Адам Покора — львівський архітектор епохи ренесансу, родом з Ломбардії; справжнє ім'я — Адам де Лярто
 Покора Володимир Романович — український футболіст, футбольний суддя
 Покора Роман Михайлович — український радянський футболіст, український футбольний тренер
 Покора Надія Романівна — українська самбістка

 Покора — антиутопічний роман Мішеля Уельбека 2015 року